Статья отражает список аэропортов Черногории, сгруппированных по типу и отсортированных по местоположению.

Статистика

Список

Примечания

Ссылки 
  AERODROMI u PDF formatu
 
 
  – includes IATA codes
  – IATA and ICAO codes
  – IATA, ICAO and DAFIF codes

 
Черногория
Аэропорт